Al-Kantara, Kantara
 Al-Kantara – miasto w Egipcie 
 Al-Kantara Szark – miasto w Egipcie
 Al-Kantara – wieś w Syrii
 Kantara – wieś w Libanie
 Kantara – miejscowość na Cyprze
 Kantara – zamek na Cyprze
 Kantara – wieś w Syrii

Zobacz też 
 Ajn al-Kantara
 Kantara Kabira